Laskar steht für:
 Laskar (Seemann), asiatische Seeleute oder Hilfssoldaten
 Laskar (Bulgarien), Dorf in der Oblast Plewen, Bulgarien
 Laskár, Gemeinde im Okres Martin, Slowakei

Laskar ist der Familienname von:
 Emmanuel Laskar (* 1976), französisch-schweizerischer Filmemacher
 Jacques Laskar (* 1955), französischer Astronom
 Rejaul Karim Laskar, indischer Politiker

Siehe auch:
 Lascar (Begriffsklärung)
 Laskar Point, Landspitze der Felipe-Solo-Halbinsel auf der Antarktischen Halbinsel